Климщинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Климщина.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Ленинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 160,45 км²
 Расположение: восточная часть Починковского района
 Граничило:
 на северо-востоке— с Глинковским районом
 на востоке — с Ельнинским районом
 на юго-востоке — с Шмаковским сельским поселением
 на юге — с Шаталовским сельским поселением
 на западе — с Ленинским сельским поселением
 на северо-западе — с Стригинским сельским поселением
 По территории поселения проходит автодорога Починок — Шмаково.
 Крупная река: Хмара.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Климщина, деревня
 Барановка, деревня
 Боровка, деревня
 Бырковка, деревня
 Гарбузовка, деревня
 Докудово, деревня
 Красиловка, деревня
 Кукуево, деревня
 Марьино, деревня
 Петрищево, деревня
 Шпунты, деревня
 Шумаево, деревня
 Хмара, деревня
 Хморка, деревня

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Починковского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году